Mužská dvouhra Hamburg European Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do singlové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráčů.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Gruzínec Nikoloz Basilašvili, jenž ve finále zdolal ruského tenistu Andreje Rubljova po dvousetovém průběhu 7–5, 4–6 a 6–3. Aktivní bilanci vzájemných duelů tím navýšil na 2–0. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour i třetí z kategorie ATP 500. Z pozice světové šestnáctky tak na German Open obhájil trofej jako první tenista od Rogera Federera v roce 2005. Na hraně vyřazení se přitom ocitl v semifinále, kdy odvrátil dva mečboly Němci Alexandru Zverevovi.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2019
ATP Tour 2019